Kamyk kan syfta på följande platser:

Polen 

 Kamyk (ort i Polen), Schlesiens vojvodskap, Powiat kłobucki,

Tjeckien 

 Kamýk (ort i Tjeckien), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar